North and South steht für:
 North and South (Roman), Roman der britischen Schriftstellerin Elizabeth Gaskell
 North and South (Film), Verfilmung des Romans von Elizabeth Gaskell aus dem Jahr 1975
 Originaltitel der Fernsehserie Fackeln im Sturm
 Originaltitel des Romans Die Erben Kains von John Jakes (Vorlage zu Fackeln im Sturm)

North & South steht für:
 North & South (Film), Verfilmung des Romans North and South von Elizabeth Gaskell
 North & South (Computerspiel), Computerspiel von Infogrames aus dem Jahr 1989